Izvoare ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Izvoare (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Izvoare (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Izvoare (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Izvoare (Bahna), Dorf im Kreis Neamț
 Izvoare (Dumbrava Roșie), Dorf im Kreis Neamț

 in der Republik Moldau:
 Izvoare (Fălești), Gemeinde im Rajon Fălești
 Izvoare (Florești), Gemeinde im Rajon Florești
 Izvoare (Sîngerei), Gemeinde im Rajon Sîngerei
 Izvoare (Orhei), Dorf im Rajon Orhei